Línea A6 puede referirse a:
 La línea 71 de ferrocarril de Media Distancia de Andalucía, antes denominada A6.
 La línea 26 de transporte urbano de la ciudad argentina de Córdoba, antes denominada A6.